Това е списък с филмите, които са продуцирани и разпространени от американското студио „Кълъмбия Пикчърс“ от 1950 г. до 1959 г.

1950

1951

1952

1953

1954

1955

1956

1957

1958

1959

Вижте също 
 Кълъмбия Пикчърс

Източници 

Списъци
Списъци с филмите по киностудио